Cagna – femminile di cane

Geografia 
 Cagna – antico comune ligure aggregato nel 1880 al comune di Piana Crixia

Persone 
 Achille Giovanni Cagna (1847-1931) – scrittore italiano
 Diego Cagna (n. 1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Gian Battista Cagna (n. 1914) – ex calciatore italiano
 Giuseppe Cagna (1849-1920) – politico e avvocato italiano
 Stefano Cagna (1901-1940) – aviatore italiano

Cinema 
 La cagna – film del 1931 di Jean Renoir
 La cagna – film del 1972 di Marco Ferreri